TWI och Twi kan avse:
 twi, ett språk i språkfamiljen akan
 two-wire serial interface, en synkron seriell buss från Atmel som används bland annat i AVR-processorn
 Trans World International, medieproduktionsbolag i koncernen IMG (tidigare under namnet International Management Group)